Die A Grupa 1971/72 war die 48. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 9. August 1971 und endete am 8. Juli 1972.

Meister wurde ZSKA Sofia.

Modus 
Die Liga wurde um zwei Plätze auf 18 Vereine aufgestockt. Die Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1971
Fußballsaison 1971/72